hortensja – mówczyni w starożytnym Rzymie
 hortensja – rodzaj roślin z rodziny hortensjowatych
 Hortensja – imię żeńskie
 Huta Szkła Gospodarczego HORTENSJA – dawna huta w Piotrkowie Tryb.